Une interface est la couche limite par laquelle ont lieu les échanges et les interactions entre deux éléments.

Sciences et techniques 
 En chimie et en physique, une interface est la surface de contact de deux phases distinctes (voir Science des surfaces).
 En informatique et en électronique, une interface est un dispositif qui permet des échanges et interactions entre différents acteurs :
 Une interface homme-machine permet des échanges entre un humain et une machine ;
 Une interface web est une interface homme-machine constituée de pages web et permettant dans certains cas d'utiliser des applications web ;
 Une interface graphique ou un environnement graphique est un dispositif de dialogue homme-machine, dans lequel les objets à manipuler sont dessinés sous forme de pictogrammes à l'écran.
 Une interface utilisateur est un dispositif matériel ou logiciel qui permet à un usager d'interagir avec un produit informatique.
 Une interface de programmation permet des échanges entre plusieurs logiciels ;
 Une interface, dans certains langages objet (Java, C++…), est la déclaration de signature(s) d'une fonction que toutes les classes héritantes devront dûment implémenter ;

Sciences humaines et sociales 
 En géographie, une interface est une zone de contact entre deux espaces.
 En culture sourde, une interface est une personne qui sert d'intermédiaire pour des échanges entre des sourds-muets et des personnes entendantes.
 En sciences de l'information et de la communication, une interface est une série de couches, depuis le média physique jusqu'à la société.

Culture et société 
 Interface est une série de bande dessinée de Dominique Latil et Sergi San Julian.
 Interface est une revue de l’Acfas (acronyme de « Association canadienne-française pour l'avancement des sciences »), rebaptisée Découvrir.
  est une entreprise américaine qui a créé et breveté le concept de dalle de moquette.